Made in Denmark kan henvise til flere emner:

 Film
 Made in Denmark: The Movie – dansk dokumentarfilm
 Porno - Made in Denmark – dansk pornofilm
 Made in Denmark (dokumentarfilm fra 1965) – dansk dokumentarfilm fra 1965 instrueret af Svend Aage Lorentz
 Andet
 Made in Denmark (golfturnering) – dansk golfturnering
 Made in Denmark (band) – dansk musikgruppe